Лаухин — русская фамилия. Известные носители:

 Лаухин, Александр Кириллович (1917—1951) — Герой Советского Союза.
 Лаухин, Гаврил Яковлевич (1911—1997) — полный кавалер ордена Славы.
 Лаухин, Пётр Иванович (1899—1967) — член Военного совета Тихоокеанского флота, генерал-майор береговой службы (1943).
 Лаухин, Станислав Алексеевич (род. 1936) — советский и российский геолог, президент подкомиссии геоархеологии палеолита INQUA.
 Лаухин, Фёдор Иванович (род. 1974) — украинский легкоатлет-многоборец.